Tea Party steht für:

 Boston Tea Party, Protestbewegung im Amerikanischen Unabhängigkeitskrieg (1773)
 Tea-Party-Bewegung, Protestbewegung in den Vereinigten Staaten (2009)
 The Tea Party, kanadische Rockband (1990)